Jarosławiec ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Jarosławiec (Komorniki)
 Jarosławiec (Środa Wielkopolska) (Hermannsdorf, Kreis Schroda/Posen)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Jarosławiec (Uchanie)
 Jarosławiec (Sitno)
 Jarosławiec Górny
 in der Woiwodschaft Westpommern: 
 Jarosławiec (Postomino) (Jershöft, Kreis Schlawe/Pommern)